Макси́м Ива́нович Дикуно́в () — российский скульптор, работающий в технике фигуративного искусства, с характерным для этого направления гротеском.

Биография 
Максим родился в семье воронежских скульпторов Ивана Дикунова и Эльзы Пак.

С 1980 по 1990 учился в школе № 58 города Воронежа, ныне — гимназия им. Н. Г. Басова, а с 1989 по 1992 годы в Воронежском художественном училище.

В 1992 году поступил, а в 1998 году закончил МГАХИ им. Сурикова, где обучался в мастерской профессора М. В. Переяславца. После окончания института работал у скульптора Л. М. Баранова.

С 1998 по 2002 год — художник в ДК «Рублево».

C 2003 года начал преподавательскую деятельность в Воронежском государственном педагогическом университете на кафедре изобразительного искусства.

Живёт и работает в Воронеже.

Творчество 
Излюбленным направлением в творчестве Максима Дикунова является фигуративизм, ярким представителем которого можно также назвать колумбийского скульптора Фернандо Ботеро.

Самыми известными работами Максима являются памятники В. Высоцкому, С. Маршаку, Д. Веневитинову, фигуры ангелов к памятнику Святителя Митрофания у Благовещенского кафедрального собора, скульптура коня «Ярыж».

Критика 
Гиперболические приёмы, характерные для фигуративного стиля М. Дикунова, часто становятся предметом критики у поклонников классического направления в изобразительном искусстве.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Вихров В. Скульптор Максим Дикунов о Воронеже, Родине и любви
 Скульптура «Конь Ярыж»
 Незримый Маршак // Российская газета
 «Образ жизни» от 10.02.2013 // ТНТ-Губерния

Скульпторы Российской Федерации
Персоналии:Воронеж
Выпускники гимназии имени Н. Г. Басова